Kocsis Imre (1940–2015) festőművész, grafikus, egyetemi tanár
 Kocsis Imre (1949) kardvívó, edző
 Kocsis Imre (1957) a Váci Egyházmegye nagyprépostja, egyetemi tanár